Duntroon bezeichnet
 Duntroon (Schottland) in Schottland
 Duntroon Castle, Schloss in Schottland
 Duntroon (Ontario) in Kanada
 Duntroon (Neuseeland) in Neuseeland
 Duntroon (Canberra), ein Stadtteil der australischen Hauptstadt Canberra im Australian Capital Territory
 Royal Military College Duntroon im Australian Capital Territory